Васи́лий Васи́льевич Долгору́ков:
 Долгоруков, Василий Васильевич (1752—1812) — российский генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор.
 Долгоруков, Василий Васильевич (1748 — не ранее 1775) — командир Второго гренадерского полка, полковник.
 Долгоруков, Василий Васильевич (1786—1858) — российский придворный, егермейстер, обер-шталмейстер.